

Cinema 
 The Sheriff's Son – film del 1913 diretto da Arthur Mackley
 The Sheriff's Son – film del 1919 diretto da Victor Schertzinger

Televisione 
The Sheriff's Son – episodio della serie televisiva Il cavaliere solitario (1953)